Wildkarspitze (Stubaier Alpen), een 3173 meter hoge berg in de Stubaier Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Wildkarspitze (Zillertaler Alpen), een 3076 meter hoge berg in de Zillertaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg